NGC 4898-1
NGC 4898-2